Соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили 20 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования 
Время результатов указано в часах, минутах и секундах.

Примечания

Ссылки 
 Мужская ходьба на 20 км на Олимпиаде-2004 в Афинах  

Спортивная ходьба на Олимпийских играх